

Geografia 
 Barrie – città del Canada

Persone 
 Amanda Barrie – attrice inglese
 Barbara Barrie – attrice statunitense
 Chris Barrie – attore britannico
 Chris Barrie – ammiraglio della Royal Australian Navy
 J. J. Barrie – cantautore canadese
 J. M. Barrie – scrittore inglese autore di Peter Pan
 Mona Barrie – attrice statunitense
 Robert Barrie – ufficiale britannico della Royal Navy
 Tyson Barrie – giocatore di hockey sul ghiaccio canadese
 Wendy Barrie – attrice statunitense